Mestre Rabolú, pseudônimo de Joaquín Amórtegui Valbuena (11 de outubro de 1926 — 8 de janeiro de 2000), foi um esoterista, palestrante e escritor colombiano. Sucedeu a Samael Aun Weor na coordenação do Movimento Gnóstico Cristão Universal. Como escritor, publicou diversos livros sobre os gnosticismo.

Biografia 
Valbuena nasceu e viveu na Sierra Nevada de Santa Marta na Colômbia, vivendo da agricultura de subsistência, até tornar-se discípulo do antropólogo e esoterista colombiano Samael Aun Weor, fundador do Movimento Gnóstico Cristão Universal, que se estabeleceu na região em 1952 com a intenção de criar um centro de estudos gnósticos. Valbuena ganhou a consideração de Weor, sendo citado textualmente no seu livro As Três Montanhas, no capítulo 44 ("Conversando no México").<ref>{{citar livro|título=As Três Montanhas|ultimo=Samael Aun Weor|primeiro=|editora=Movimento Gnóstico Cristão Universal do Brasil na Nova Ordem|ano=1994|edicao=2a|local=São Paulo|página=|páginas=228 a 234|capitulo=Capitulo 44 "Conversando no Mexico"|isbn=85-85353-13-9|citacao=Momentos depois, Joaquim Amortegui V., missionário gnóstico internacional e grande paladino desta tremenda cruzada pela Nova Era de Aquário, e minha insignificante pessoa ..."}}</ref>

Em 1976 o Mestre Samael, fundador e coordenador do Movimento Gnóstico Cristão Universal, reconhece Joaquín Amórtegui Valbuena como Mestre Rabolú, e a ele outorga autoridade para as fazer mudanças necessárias na instituição. ,

Em 1978, após a morte do Mestre Samael Aun Weor, o Mestre Rabolú passou a coordenar os trabalhos da organização gnóstica, intitulada Movimento Gnóstico Cristão Universal. O novo coordenador criou então uma seleção básica de obras autorizadas para o estudo gnóstico.

O Mestre Rabolú reformulou, em suas bases, a organização gnóstica conferindo-lhe um caráter diferenciado do que pretendiam os diretores do passado, dentre estes a viúva e os filhos do Mestre Samael. 

Escreveu diversos livros voltado aos membros e estudantes no Movimento Gnóstico, sempre enfatizando a prática e a vivência dos ensinamentos, ao invés da simples teoria.  Escreveu seu último livro em 1998, Hercolubus ou Planeta Vermelho, direcionado a toda humanidade no qual sintetiza seus ensinamentos. Publicado em 40 países, o livro anuncia o advento de um planeta que, orbitando dois sois, o nosso sistema solar e em sol vizinho, irá se aproximar da Terra e provocará um choque magnético inevitável. O livro descreve ainda a vida e os habitantes de Marte e de Vênus.

Em 1999, já com a saúde severamente debilitada, o V. M. Rabolú recusou-se a nomear um sucessor. Fez as últimas reformas no Movimento Gnóstico, e estabeleceu para todos os estudantes uma única fase ou classe de estudos, denominada Fase A.

 Obras 
O Mestre Rabolú, escreveu várias obras cujo tema básico era o gnosticismo, visando direcionar as práticas do ensinamento gnóstico e detalhando os assuntos das obras do Mestre Samael. A orientação básica de seus escritos levavam à busca de si mesmo, pelo caminho da revolução da consciência.

 (1982) Orientando o Discípulo. ISBN 8585353120 
 (1986) Perguntas e respostas do V.M. Rabolú. II Encontro Internacional Bogotá Colombia.
 (1985) Mensagem de Natal 85-86. ISBN 8585353198
 (1986) Mensagem de Natal 86-87. ISBN 8585353171
 (1987) Mensagem de Natal 87-88. ISBN 8585353163
 (1988) Mensagem de Natal 88-89. ISBN 858535318X
 (1989) 2º Congresso Gnóstico Mundial. São Paulo (Brasil), 1989. ISBN 858535304X
 (1991) Ciência gnóstica. ISBN 8585353082
 (1991) Entrevista ao V.M. Rabolú pela Espanha.
 (1993) Síntese das Três Montanhas. ISBN 8585353090
 (1994) A águia rebelde. ISBN 8585353155
 (1998) Hercólubus - ISBN 8577660206
 A Nova Ordem. ISBN 8585353112
 Do ponto final ao ponto seguinte''.

Ocultistas da Colômbia
Teólogos gnósticos